Razglednice iz Malezije I i II, hrvatski dokumentarni putopisni serijal iz 2003. godine redateljice i scenaristice Milke Barišić. Snimljen je u digi BETI.

Izvori 

Hrvatski dokumentarni filmovi
Filmovi 2000-ih